Les élections régionales de 1960 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 1960) se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le . 

1960
Burgenland
Avril 1960